Bülowstraße (straat) - Straat in Berlijn
 Bülowstraße (metrostation) - metrostation in bovenstaande straat